The Doors Box Set (part 1), een compilatie van live opnames van The Doors of niet eerder vrijgegeven studio opnames uit de periode 1965 tot en met 1970
 The Doors Box Set (part 2), een compilatie van live opnames van The Doors of niet eerder vrijgegeven studio- of televisie-opnames uit de periode 1965 tot en met 1971